В отборочной группе 6 молодёжного чемпионата Европы по футболу 2009 играли сборные Дании, Шотландии, Финляндии, Словении и Литвы.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Ссылки 

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году